Le terme de bataille de Huachi peut faire référence à :
 La bataille de Huachi (1820), opposant les indépendantistes de Guayaquil aux troupes royalistes espagnoles
 La bataille de Huachi (1821), opposant les indépendantistes de Guayaquil et de la Grande Colombie aux troupes royalistes espagnoles